Bernhard Russi, švicarski alpski smučar, * 20. avgust 1948, Andermatt, Uri, Švica.

Russi je nastopil na zimskih olimpijskih igrah v letih 1972 v Saporu in 1976 v Innsbrucku. Leta 1972 je postal olimpijski prvak v smuku, leta 1976 pa podprvak. Na svetovnih prvenstvih je nastopil petkrat, sem sta vključena tudi oba olimpijska nastopa. Tako je v letih 1972 in 1976 postal tudi svetovni prvak in podprvak, naslov svetovnega prvaka je osvojil tudi leta 1970 v Val Gardeni. V skupnem seštevku svetovnega pokala je osvojil dva mala kristalna globusa v smuku v sezonah 1970/71 in 1971/72, ob tem je bil še enkrat drugi in dvakrat tretji. V svetovnem pokalu je dosegel deset zmag in še osemnajst uvrstitev na stopničke. Vse v smuku, razen zmage v veleslalomu v Mt. Ste. Anne v sezoni 1970/71.

Svetovni pokal

Skupne uvrstitve

Stopničke

Sklici

Zunanje povezave 
 
 

Švicarski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Švico
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švico
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švico
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1972
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1976